Georges-Kévin Nkoudou Mbida (ur. 13 lutego 1995 w Wersalu) – francuski piłkarz kameruńskiego pochodzenia występujący na pozycji pomocnika w tureckim klubie Beşiktaş JK oraz w reprezentacji Francji do lat 21. Wychowanek FC Nantes, w swojej karierze grał także w Olympique Marsylii.

Statystyki kariery 
 (aktualne na dzień 7 maja 2019)

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Kamerunu w piłce nożnej
Francuscy piłkarze
Piłkarze FC Nantes
Piłkarze Olympique Marsylia
Piłkarze Burnley F.C.
Piłkarze Tottenhamu Hotspur
Piłkarze AS Monaco FC
Piłkarze Beşiktaşu JK
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Ludzie urodzeni w Wersalu
Urodzeni w 1995